Nil steht für:
 Nil, Strom in Afrika, dazu gehören:
 Weißer Nil
 Blauer Nil
 Gelber Nil
 Schwarzer Nil
 Roter Nil, Seitenarm der Spree in Lübben im Spreewald in Brandenburg
 Sternbild Nil, Pieter Dirkszoon Keysers Name für das Sternbild Eridanus
 Nil (Zigarettenmarke)
 Nil (Schiff), ein 1874 gesunkenes Passagierschiff
 Nil, das zweite Studioalbum der japanischen Rockband The Gazette

Nil bzw. De Nil ist der Name folgender Personen:
Edwin Nil (1833–1893), Schweizer evangelischer Geistlicher
Ines De Nil (* 1947), deutsche Graphikerin und Dokumentarfilmerin
 Nil Karaibrahimgil (* 1976), eine türkische Popsängerin, die aufgrund der Länge ihres Nachnamens als Künstlernamen meist das kurze Nil verwendet
 Nil Yalter (* 1938), türkische Grafikerin, Fotografin und Installationskünstlerin
 Emil August Fieldorf, Deckname Nil, stellvertretender Kommandant der Polnischen Heimatarmee während des Zweiten Weltkriegs

nil steht für:
 ein Nichts, vom lateinischen nihil
 nil (Band), eine japanische Rockband
 in einigen Programmiersprachen einen nicht zugewiesenen Wert (Nullwert)

NIL steht für:
 Nanoimprint Lithography, ein Verfahren in der Halbleitertechnik
 New Implementation of Lisp, ein Dialekt der Programmiersprache Lisp

NIL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Iławski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

 	
NIL: steht für:
 das Nullgerät bei AmigaOS, wie :/dev/null unter Unix

Siehe auch:

 Nill, Niel, Niehl (Begriffsklärung)
 Neal, Neale
 Neil, Neill

Abkürzung